Do 11 steht für:
 Dornier Do 11, ein militärischer Flugzeugtyp

DO-11 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO11